

Geografia
 Sirákov – comune della Repubblica Ceca situato nel distretto di Žďár nad Sázavou
 Širákov – comune della Slovacchia situato nel distretto di Veľký Krtíš

Persone
 Nasko Sirakov – ex calciatore bulgaro
 Petko Sirakov – lottatore bulgaro
 Zahari Sirakov – ex calciatore bulgaro